Međimurje steht für:

 Gespanschaft Međimurje, Gespanschaft in Kroatien 
 Međimurje (Region), kroatische Mikroregion
 Međimurje Čakovec, kroatischer Fußballverein aus Čakovec
 
Siehe auch:
 Međimurje-Pferd